Marheineke ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Juliane Marheineke (1873–1965), auch: Maria Juliana Marheineke und Maria Marnek (Pseudonym), deutsche Lehrerin und Schriftstellerin
 Philipp Konrad Marheineke (1780–1846), auch: Philipp Konrad Marheinecke und Philipp Ludwig Marheineke oder Conrad Philipp Marheineke und Namensvarianten, deutscher evangelischer Theologe, Hochschullehrer und Schriftsteller

Siehe auch:
 Marheinecke